Bracon peut faire référence à :

Toponyme français 
 Bracon, une commune française située dans le département du Jura ;

Charpente en bois 
 Bracon (charpente), une pièce de bois inclinée reliant une panne à un poteau ou une autre panne ;

Entomologie 
 Bracon (hyménoptère), un genre de guêpes de la famille des Braconidae.